Rivett ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rivett-Carnac (1853–1935), britischer Segler
 Cleone Rivett-Carnac (1933–2003), neuseeländische Speerwerferin 

 Edith Caroline Rivett, eigentlicher Name von E. C. R. Lorac (1894–1958), britische Schriftstellerin 
 Frances Rivett-Carnac (1875–1962), britische Seglerin
 Francis Rivett (um 1596–1669), englischer Grundbesitzer und Politiker 
 James Rivett-Carnac, 1. Baronet (1784–1846), britischer Kolonialgouverneur 
 Julian Rivett (* 1967), britischer Schauspieler 
 Leroy Rivett (* 1976), englischer Rugby-League- und Rugby-Union-Spieler 
 Mark Rivett, australischer Komponist 
 Michael O. Rivett (auch Mike O. Rivett, M. O. Rivett), britischer Hydrogeologe 
 Pete Rivett-Carnac, australischer Musiker und Komponist 
 Rohan Rivett (1917–1977), australischer Journalist 
 Sandra Rivett (1945–1974), britisches Kindermädchen und Mordopfer, siehe John Bingham, 7. Earl of Lucan 

Rivett steht für:

 Rivett (Canberra), Stadtteil von Weston Creek, Canberra, Australien
 Mount Rivett, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Jacques Rivette (1928–2016), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmkritiker
 Cassio Rivetti (* 1980), brasilianisch-ukrainischer Springreiter
 Nicholas Revett (1720–1804), britischer Adliger, Architekt, Archäologe und Maler